Урсус или Урс (, означающее «медведь») — многозначный термин.

Фамилии и прозвища 
 Урсус — распространённое прозвище астронома XVI века Николаса Реймерса Бэра.
 Урсус — литературный псевдоним писателя Амброза Бирса.
 Урс Аостский — епископ Аостский, VI век.
 Урс Золотурнский — швейцарский святой, III век
 Урс Осерский — епископ Осерский, VI век.
 Урс Равеннский — епископ Равенны, IV век.
 Урс — епископ Неаполя, IX век.

Топонимы 
 Урс — река во Франции, правый приток Сены.
 Урсус — район Варшавы.

См.также 
 УРС (значения)